Reid-Gletscher steht für:
 Reid-Gletscher (Alaska)
 Reid-Gletscher (Oregon)
 Reid-Gletscher (Ostantarktika), Königin-Marie-Land
 Reid-Gletscher (Westantarktika), Grahamland